Hecke steht für:

 Hecke, beieinander stehende Sträucher
 Hecke (Reichshof), Ortsteil von Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Heckenausdruck, eine sprachliche Wendung, die typische und untypische Vertreter einer Kategorie unterscheidet
 Hecke, Ausdruck für Niederwald

Hecke ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Hecke (1907–1976), österreichischer Bildhauer und Grafiker
 Christina Hecke (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Dieter Hecke (* 1935), deutscher Fechter
 Erich Hecke (1887–1947), deutscher Mathematiker
 Geert Van Hecke (* 1956), belgischer Koch
 Jan Van Hecke (* 1970), belgischer Schauspieler
 Jan Paul van Hecke (* 2000), niederländischer Fußballspieler
 Johan Van Hecke (* 1954), belgischer Politiker
 Klaus Hecke (* 1944), deutscher Schauspieler
 Lise Van Hecke (* 1992), belgische Volleyballspielerin
 Lode Van Hecke (* 1950), belgischer Ordensgeistlicher, Bischof von Gent

 Preben Van Hecke (* 1982), belgischer Radrennfahrer
 Roswitha Hecke (* 1944), deutsche Fotografin
 Stefaan Van Hecke (* 1973), belgischer Politiker
 Wenzel Hecke (1824–1900), österreichischer Agrarwissenschaftler

Hecke ist Namensbestandteil:
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke (Freien Stein) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke (Hömböhl) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke (Wasserlehne) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke bei Hesborn 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke im Gänsewinkel 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke im Lupen 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecke und Hohlweg am Mühlenfeld 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecken (Bödefeld) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecken (Pflanzenberg) 
 Geschützter Landschaftsbestandteil Hecken und Baumgruppe (Liesen)

Siehe auch:
 Haecke
 Heck (Begriffsklärung)
 Heke
 Hegge
 Hecken
 Fürstenhecke
 Jammerhecke